GBJ, kan syfta på

 GBJ – nationalitetsbeteckning för motorfordon från Jersey
 GBJ – IATA:s kod för en flygplats på ön Marie-Galante i Guadeloupe, se Les Basses
 GBJ – signatur för bolaget Göteborg-Borås Järnväg
 GBJ bygg arena – en arena i Växjö